Ambrosia se poate referi la:

 Ambrosia, personaj din mitologia greacă, una dintre Hiade
 193 Ambrosia, asteroid descoperit în anul 1879.
 Ambrosia, gen de plante din familia Asteraceae
 Ambrosia artemisiifolia, specie de plante erbacee din genul Ambrosia
 Ambrosia, formație americană de muzică rock

Vezi și
 Ambrozie